Джон Маккиннон:
 Маккиннон, Джон Кеннет (род. 1936) — канадский политик, комиссар Юкона (1986—1995).
 Маккиннон, Джон Уолтер (род. 1950) — новозеландский политик, посол Новой Зеландии в Китае (2001—2004), брат Дона и Иэна Маккиннонов.